Taavetinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Taavetinsaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (2 ha)
2. Taavetinsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
3. Taavetinsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen,  (1 ha)
4. Taavetinsaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar